Muttern steht für:
 liebevolle Bezeichnung für Mutter
 Plural von Mutter (Technik)
 Volksname der Alpen-Mutterwurz

Siehe auch: